Larry Latham ist der Name folgender Personen:

* Larry Latham, ein Ringname von Moondog Spot (Larry Booker; 1952–2003), US-amerikanischer Wrestler
 Larry Latham (Animator) (1953–2014), US-amerikanischer Animator, Filmregisseur und -produzent